Platytheca är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Platytheca ingår i familjen Elaeocarpaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Harsyreordningen
Platytheca